Puente del Inca puede referirse a:

 Monumento natural Puente del Inca;
 Puente del Inca, localidad de la provincia de Mendoza en Argentina adyacente al monumento natural.